Eppstein steht für:

 Eppstein, Stadt im Main-Taunus-Kreis, Hessen. Dort:
 Burg Eppstein, Burgruine über Eppstein
 Eppstein (Adelsgeschlecht), deutsche Adelsfamilie mit Stammsitz auf der o. g. Burg
 Eppstein (Frankenthal), Stadtteil von Frankenthal, Rheinland-Pfalz
 Eppsteiner Schloss, Wasserburg in Schotten, Hessen

Eppstein ist der Familienname folgender Personen:
 Cora Eppstein (1900–1939), Sängerin und Antifaschistin
 David Eppstein (* 1963), US-amerikanischer Informatiker und Mathematiker
 Esther Eppstein (* 1967), Schweizer Künstlerin
 Eugen Eppstein (1878–1943), deutscher Politiker (SÜD, KPD), MdR
 Georg Freiherr von Eppstein (1874–1942), deutscher Schriftsteller
 Hans Eppstein (1911–2008), deutsch-schwedischer Pianist, Komponist und Musikwissenschaftler
 Hedwig Eppstein (1903–1944), deutsche Psychologin und die erste Promovendin am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg
 Paul Eppstein (1902–1944), deutscher Soziologe, Judenältester in Theresienstadt

Siehe auch:
 Ebstein (Begriffsklärung)
 Epstein (Begriffsklärung)